Квиркор () — культурное и социальное движение, начавшееся в середине 1980-х годов в качестве ответвления панк-культуры. Его характерными чертами является недовольство современным обществом в целом и, в частности, его отрицанием ЛГБТ-сообщества. Приверженцы этого движения выражают свою позицию в DIY-стиле, будь то зины (журналы), музыка, писательство, искусство или кино.

В музыкальном плане, квиркор характеризуется текстами на тему предрассудков, гендерной идентичности, сексуальной ориентации и о правах личности. Словом, группы этого жанра критикуют общество, поддерживающее гомофобию. Одни группы выражают своё мнение шутливо, другие более радикально. Множество квиркор-групп зародилось из панка, но и влияние индастриала нельзя не отметить. Квиркор вобрал в себя многие жанры, такие как хардкор, синтипанк, инди-рок, пауэр-поп, no wave, нойз, экспериментальную музыку, индастриал и другие жанры.

Ссылки 
 Spencer, Amy; DIY: The Rise Of Lo-Fi Culture, Marion Boyars Publishers, London, England, 2005 ISBN 0-7145-3105-7
Панк
Квир-теория
ЛГБТ в культуре и искусстве